Das Schloss Freudental ist der Name folgender Schlösser in Deutschland:

Schloss Freudental (Allensbach) in Freudental, einem Ortsteil von Allensbach im Landkreis Konstanz
Schloss Freudental (Freudental) in Freudental im Landkreis Ludwigsburg